Мамакаев — чеченская фамилия. Известные носители:

 Мамакаев, Арби Шамсуддинович (1918—1958) — чеченский писатель, поэт, драматург, переводчик;
 Мамакаев, Магомет Амаевич (1910—1973) — чеченский государственный и партийный деятель, писатель и поэт;
 Мамакаев, Эдуард Арбиевич (1939) — чеченский писатель, поэт, сын Арби Мамакаева.